

Patronymes
Susan Mascarin est une ancienne joueuse de tennis américaine née en 1964.

Gentilés 
Un Mascarin est un habitant des Mascareignes, groupe d'îles situées dans le sud-ouest de l'océan Indien.

Toponymes 
Le pic du Mascarin est le point culminant de l'île de la Possession, île sub-antarctique possédée par la France.
Le  est le point culminant de l'île Marion, autre île sub-antarctique.

Noms d'espèces 
Des psittacidés, deux perroquets disparus :
Le mascarin de la Réunion a disparu de l'île de La Réunion. C'était le seul représentant du genre Mascarinus.
Le mascarin de Maurice a disparu de l'île Maurice vers la fin du .

Titres d'œuvres 
Bleu mascarin est un recueil de poèmes rédigé en créole publié par Jean Albany en 1969.
Mascarin est un film de 1972 dans lequel jouent Arlette Didier et Micheline Dax.

Noms de navires 
Le Mascarin est un navire qu'a commandé Nicolas Thomas Marion-Dufresne en 1771et 1772.

Marques et enseignes 
Mascarin est une marque de chocolats produite par le Groupe Quartier Français, entreprise réunionnaise.

Récompenses
Le Mascarin est la récompense attribuée au terme du Festival du film de La Réunion.

Autres 
Le Conservatoire botanique national de Mascarin est un conservatoire botanique national français de l'île de La Réunion. Les espèces sont placées et visibles au Mascarin jardin botanique de La Réunion.